„The Eternal Idol“ е тринадесети студиен албум на хевиметъл групата Black Sabbath, издаден през 1987 г. Това е първият от няколкото албума на английската банда, в които участва бившият дългогодишен вокалист на бандата Тони Мартин.

Албумът първоначално е записан с вокалиста Рей Гилън, който обаче напуска. На негово място е нает Тони Мартин. За кратък период от време той заменя вокалите преди подготовката на албума официално да е приключила. Единствената част от гласа на Рей, която оцелява е смях в песента „Nightmare“. Повечето от текстовете са написани от Тони Айоми и басиста Боб Дейзли, въпреки че част от тях са променени от Джеф Николс и Тони Мартин, след като се присъединява към групата.

За обложка на албума е възнамерявано да се използва скулптура на Огюст Роден, която също носи името „The Eternal Idol“. В действителност, обаче, обложката на албума представлява двама голи модели, покрити с боя и разположени по подобие на скулптурната творба, защото според непотвърдена информация, разрешение за снимане на творбата не е издадено.

Състав 
 Тони Мартин – вокали
 Тони Айоми – китара
 Джеф Никoлс – клавиши
 Боб Дейзли – бас китара
 Ерик Сингър – барабани

Допълнителен персонал 
 Бев Беван – ударни инструменти (чинели в парчето „Scarlet Pimpernel“)
 Дейв Шпиц – бас китара (хоноруван, но в действителност не участва в албума)

Песни

Външни препратки 
  Албумът на официалната страница на групата 

Албуми на Блек Сабат
Музикални албуми от 1987 година